Michal Slivka (1929–2007) szlovák színész
Michal Slivka (1948) szlovák régész